100-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 27 апреля 2014 года. Эта одна из Классических велогонок в сезоне.

Участники

Маршрут 
На дистанции было расположено 10 подъёмов, что на один меньше, чем в прошлом году, хотя снова присутствовал подъём La Roche-aux-Faucons, которого не было годом ранее.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт